Туларе може бити:
Туларе, насељено место у општини Прокупље
Туларе, насељено место у општини Медвеђа